Oatley steht für:
 Oatley (New South Wales), ein Vorort von Sydney in New South Wales, Australien 

Oatley ist der Familienname folgender Personen:
 Charles William Oatley (1904–1996), Professor für Elektrotechnik und Entwickler eines der ersten kommerziellen Rasterelektronenmikroskope
 Neil Oatley (* 1954), britischer Ingenieur und Rennwagen-Konstrukteur in der Formel 1

Siehe auch:
 Oatly